Niederheide steht für:

Geografie:
 Niederheide (Hattingen), Ortsteil der Stadt Hattingen, Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederheide (Hohen Neuendorf), Ortsteil der Stadt Hohen Neuendorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg (mit Grundschule Niederheide)
 Niederheide (Neuenrade), Ortsteil der Stadt Neuenrade, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederheide (Willich), Ortsteil der Stadt Willich, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen (mit denkmalgeschützten Bauwerken)

 Niederheide (Spandauer Forst), Teil des Spandauer Forstes in Berlin (danach benannt: Niederheideweg in Berlin-Hakenfelde mit Kleingartenkolonien, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Hakenfelde)
 Gusower Niederheide, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Gusow-Platkow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg (siehe Liste der Naturschutzgebiete in Brandenburg)
 Niederheide (Stemwede), Flurname und Straße in Levern, Gemeinde Stemwede, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen (südwestlich von Levern zwischen dem Großen Dieckfluss und dem Heithöfer Bach an der Landesgrenze zu Niedersachsen, ehemals mit mittelalterlicher Landwehr die Schanzen)

 Niederheide, Straße in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen (zwischen Friedrichsdorfer Straße (L 934) und Buschkampstraße (L 788), mit Naturreservat Rieselfelder Windel und Biologischer Station Gütersloh/Bielefeld)
 Niederheide, Straße in Langschede, Stadt Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Niederheide, Straße in Wulften, Gemeinde Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

 Schachtanlage Niederheide, ehemalige Schachtanlage der Sprockhöveler Zeche Alte Haase in Hattingen-Oberstüter, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Andrea Niederheide, deutsche Turnerin, Teilnehmerin der XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München

Siehe auch:
 Niederheid
 Naturschutzgebiet Nieder Heide am Egelsberg
 Niederheiden